DB-Baureihe 723 steht nach dem Baureihenschema der Deutschen Bundesbahn für folgende Bahndienstfahrzeuge, die als Funkmesstriebwagen eingesetzt waren:
 723 001, siehe DR-Baureihe ET 11
 723 002 und 723 003, siehe DR 137 347 … 396
 723 101, siehe DR 137 058 … 079